CPEA est un sigle pouvant désigner :
 Conseil de partenariat euro-atlantique, nom depuis 1997 du Conseil de Coopération Nord Atlantique
 les Éditions CPEA, édition musicale indépendante
 les centres psychothérapiques pour enfants et adolescents
 le groupe CPEA, un groupe de classes préparatoires aux grandes écoles